Drunk – album di Vic Chesnutt del 1993
 Drunk – singolo di Ed Sheeran del 2012
 Drunk – album di Thundercat del 2017
 Drunk – singolo di Elle King e Miranda Lambert del 2021